Calogero La Piana (1952) – arcivescovo cattolico italiano
Giorgio La Piana (1879-1971) – storico, teologo e medievalista italiano naturalizzato statunitense
Laura La Piana (1981) – nuotatrice italiana